Алан Картер (; 24 декабря 1920, Лондон, Великобритания — 30 июня 2009, Борнмут, Великобритания) — английский танцовщик, балетмейстер и педагог.

Биография 
Родился 24 декабря  года в Лондоне, Великобритания.

Учился в СССР у Серафимы Астафьевой и Николая Легата.

С 1938 по 1940 годы в труппе балета «Сэдлерс-Уэллс». В 1946 году поставил в театре «Сэдлерс-Уэллс» балет «Улов».

С 1947 по 1956 года в качестве балетмейстера и танцовщика снялся в фильмах «Красные башмачки», «Сказки Гофмана», «Приглашение к танцу».

С 1948 года руководил театром «Saint James' Ballet» (Лондон).

C 1954 по 1959 годы ставил балеты в Мюнхене; с 1965 по 1967 годы — в Вуппертале; с 1968 по 1970 годы — в Бордо; с 1971 по 1972 годы — в Финском национальном балете в Хельсинки; с 1973 по 1975 годы — в Исландии.

С 1976 года — директор Школы «Элмсхёрст балле».

Исполнял партии: Мот («Карьера мота»), Арлекин («Карнавал»), Танго («Фасад»), Дидло («Наше зрелище» Бойса), Чёрный рыцарь («Шах и Мат»), Мазурка («Шопениана») и др.

Скончался 30 июня 2009 года в Борнмуте.

Семья 
 Жена — Джулия (Julia Murthwaite), преподаватель балета

Фильмография 
 1948 — «Красные башмачки» / 
 1951 — «Сказки Гофмана» / 
 1956 — «Приглашение к танцу» /

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Алана Картера 
 Алан Картер (биография)

Руководители Финского национального балета